Plaats in Indonesië
 Teladan (Bosar Maligas), een plaats in het bestuurlijke gebied Simalungun in de provincie Noord-Sumatra
 Teladan (Kisaran Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Teladan (Siantar Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Pematang Siantar in de provincie Noord-Sumatra
 Teladan (Tinggi Raja), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra